Kafak (cartoonist), een Nederlandse cartoonist
Kafak (dorp), een dorp in Iran